Existuje více nositelů příjmení Janák:

 František Janák (1821–1889) – varhaník a ředitel kůru; otec Jana Janáka (1821–1889), skladatele 
 František Janák (sklář) (* 1951) – sklářský výtvarník a malíř
 Ignác Janák (1930–2016) – slovenský a československý politik KSS, vedoucí taj. KV KSS v Západoslov. kraji, poslanec FS za normalizace
 Jan Janák – více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Janák (1889–1971) – český katolický duchovní, vojenský kaplan, v generálské hodnosti přednosta vojenské duchovní služby v letech 1946 až 1949
 Jiří Janák – více osobností, viz rozcestník
 Jiří Janák (závodník) (* 1983) – český automobilový závodník
 Karel Janák (* 1970) – český filmový a televizní režisér
 Milan Janák (1910–1982) – slovenský ekonom a vysokoškolský pedagog
 Pavel Janák (1882–1956) – český architekt

Česká příjmení